Jacques Chombart de Lauwe, dit Colonel Félix (1905-1975) est un résistant et un homme politique français ;
 Jean Chombart de Lauwe (1909-2001), frère de Jacques, est un agronome français ;
 Paul-Henry Chombart de Lauwe (1913-1998), frère de Jacques et de Jean, est un sociologue, notamment connu comme l’un des précurseurs de la sociologie urbaine en France ;
 Marie-José Chombart de Lauwe, épouse de Paul-Henry, est une résistante française.